

Населені пункти та їхні частини

 Кленчково — село в гміні Стольно Хелмінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Кленчково — село в гміні Дзялдово Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Кленчково — осада в гміні Мястко Битівського повіту Поморського воєводства

Примітки